Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1977/78. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг 
23 ноември 1977 г.

Втори предварителен кръг 
30 ноември 1977 г.

1/32 финали 
10 декември 1977 г.

1/16 финали 
17 декември 1977 г.

1/8 финали 
11 февруари 1978 г.

 Сливен е наказан с лишаване от участие в турнира за Купата на Съветската армия за пет години.

Четвъртфинали 
18 февруари 1978 г.

Полуфинали 
10 май 1978 г.

Финал

Голмайстори на турнира

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7